Elon kan syfta på följande platser:

Israel 

 Elon (ort i Israel), Norra distriktet,

USA 

 Elon (ort i USA), North Carolina, Alamance County, 

Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade USAförgreningar